Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1964. godinu je ponovno osvojio Partizan iz Beograda.

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1964.